Ма́тица (от общеслав. корня «мать»):
 Матица (балка) — потолочная балка или бревно, являющаяся перекрытием и основой для крыши и стропильной системы.
 «Матица» — название национальных культурно-просветительных обществ, созданных рядом славянских народов в эпоху их национально-культурного возрождения в XIX веке, в том числе:
 Матица галицко-русская — галицко-русское культурно-образовательное общество (1848 год, г. Львов);
  () образовательное общество, основанное во Львове в 1882 году по инициативе Юзефа Игнацы Крашевского.
 Матица моравская () — моравское культурно-просветительское общество (1852 год, г. Брно);
 Матица сербо-лужицкая () — культурно-просветительское общество лужицких сербов (1847 год, г. Будишин / Бауцен);
 Матица сербская () — сербское литературно-научное и культурно-просветительсткое общество (1826 год, г. Пешт);
 Матица словацкая () — словацкое культурно-просветительное общество (г. Мартин);
 Матица словенская — научный и культурный институт; основан в 1864 в Словении;
 Матица хорватская () — хорватское литературное-научное и просветительское общество (1842 год, г. Загреб);
 Матица чешская () — чешское культурно-просветительное общество (1831 год, г. Прага).
 Матица силезская — силезское культурно-просветительное общество (1877).

См. также 
 Домовина — национальная организация лужичан

Примечания